Thomas Ford peut faire référence à :
 Thomas Ford (v.1580-1648), un compositeur britannique ;
 Thomas Ford (1800-1850), un homme politique américain ;
 Thomas Ford (1992-), un rameur d'aviron britannique.